Eiko Yamazawa (1899-1995), une photographe japonaise ;
 Seigo Yamazawa (1846-1897), un officier, lieutenant général, samouraï et baron japonais.